Пе́чник — еврейская и словенская фамилия.

Известные носители:
 Печник, Александр Абрамович (Печников, 1873—1949) — русский и аргентинский скрипач.
 Печник, Александр Давидович (Печников, 1885—1956) — русский и советский скрипач и музыкальный педагог.
 Печник, Андрей — словенский футболист.
 Печник, Мина Давидовна (Берлин-Печникова, 1892—1969) — советская пианистка и музыкальный педагог.
 Печник, Нейц — словенский футболист.
 Печник, Яков Давидович (Печников, 1887—1967) — советский дерматовенеролог, доктор медицинских наук.

Другое 
 Печники — семейство воробьиных птиц.
 Печник — человек, который строит печи и камины
 «Печники» — советский телефильм 1982 года.

Профессии